Пряничный соус (, ) — группа родственных блюд силезской, немецкой, чешской, польской и ашкеназской еврейской кухни; соус ко вторым блюдам (реже — десертный соус), основным ингредиентом которого являются мелко покрошенные и размоченные в овощном бульоне или молоке и сливках пряники. В Германии для приготовления соуса используются специальные соусные пряники, но в качестве их замены можно использовать и обыкновенные.

В пикантном варианте основой для соуса является овощной бульон из пастернака, сельдерея и моркови. В приготовленный бульон добавляют накрошенный пряник. Для придания дополнительных оттенков вкуса, в соус добавляют некрепкое пиво или мясной бульон, толчённый миндаль, изюм, иногда мелко нарезанный бекон. В зависимости от выбранного рецепта, пряничный соус может быть как достаточно жидким, так и густым, как каша.

Получившийся соус подают к белым колбаскам (вайсвурст), силезским картофельным клёцкам, карпу (вариант, особенно популярный в Австрии и Чехии), а также другим мясным и рыбным блюдам. Гарнирами нередко служат картофель и квашеная капуста.

Традиционным, особенно в Силезии, является подавать пряничный соус на стол в сочельник, поэтому его также называют рождественским соусом ().

Кроме того, в Германии пряничный соус может называться польским соусом (), тогда как в России и на постсоветском пространстве польским соусом называется совершенно другое блюдо.

Среди других немецких названий различных вариантов этого блюда: коричневый соус () и богемский соус ().

В сладком варианте мелко накрошенные пряники смешивают с горячим молоком и взбитыми вручную сливками, и используют в качестве топпинга для сладких блюд.

В ашкеназской кухне пряничный соус используется для приготовления одного из вариантов блюда эсик флейш — говядины в пряничном соусе. При дальнейшем переселении евреев-ашкеназов на восток толчённые пряники стали заменять более доступным чёрным хлебом.

Пряничный соус является одним из задокументированых старинных немецких блюд. Рецепт пряничного соуса можно найти в Кёнигсбергском кулинарном манускрипте, который был создан в конце XV века, и включает в себя 34 рецепта, использовавшихся на замковых кухнях Тевтонского ордена.

См. также 
 Соусный пряник
 Польский соус

Примечания

Литература 
 Hanna Grandel: Spezialitäten aus Schlesien, 107 Rezepte. Rautenberg, Leer 1994, ISBN 3-8003-3049-0.
 Peter Ploog (Hrsg.): Schlesische Küche. Komet, Köln.
 Hanna Grandel: Spezialitäten aus Schlesien, 107 Rezepte. Rautenberg, Leer 1994, S. 68.
 Kuźnik, Grażyna: Tradycyjne potrawy wigilijne na Śląsku.

Соусы
Силезская кухня
Немецкая кухня
Польская кухня
Чешская кухня
Еврейская кухня
Пряник